Proantocijanidin B3 se može odnositi na:
 Procijanidin B3, katehinski dimer
 Prodelfinidin B3, galokatehin-katehin dimer